Колбін Дмитро Петрович (19 червня 1930, Єкатеринбург) — скрипаль, педагог, методист, музикознавець. 
 Колбін Геннадій Васильович (7 травня 1927 — 15 січня 1998) — радянський партійний діяч, перший секретар ЦК Компартії Казахстану.